Les élections régionales de 1984 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1984) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1984
Vorarlberg
Octobre 1984